Крэйг Филлип Робинсон (, род. 25 октября 1971, Чикаго, Иллинойс, США) — американский актёр и стендап-комик, известный по фильмам «Ананасовый экспресс», «Зак и Мири снимают порно», «Машина времени в джакузи» и телесериалу «Офис».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Комики-музыканты США
Стендап-комики США
Киноактёры США